Canada
 Green Island (Saint Lawrencebaai), een eiland tussen Newfoundland en Saint-Pierre
 Green Island (Straat van Belle Isle), een eiland voor de noordkust van Newfoundland
 Green Island (Trinity Bay North), een eiland voor de oostkust van Newfoundland
 Green Island (Witless Bay), een eiland voor de zuidoostkust van Newfoundland

Caraïben
 Green Island (Antigua en Barbuda), een privé-eiland in Antigua en Barbuda
 Green Island (Jamaica), een plaats in Jamaica
 Green Island (Saba), een rotspunt in Saba

Verenigde Staten
 Green Island (New York), een plaats in de staat New York
 Green Island (Kure Atol), een eiland van Kure Atol

Elders
 Green Island (Hongkong), een eiland in Hongkong
 Ilha Verde, een plaats en voormalige eiland in Macau
 Greenisland, een plaats in Noord-Ierland